Romani est un nom commun et un nom propre qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Le romani ou rromani est la langue parlée par les Roms
 Le Réseau Virtuel Romani est une organisation non gouvernementale membre de l’OIRE dont le but est de collecter des informations utiles sur le peuple romani.

Patronyme 

 Claudia Romani (1982-), mannequin italienne ;
 Darlan Romani (1991-), athlète brésilien, spécialiste du lancer de poids ;
 Gauthier Romani (1994-), pentathlonien français ;
 Juan de Borja Llançol de Romaní (1470-1500), cardinal espagnol ;
 Juana Romani (1867 - 1923) est une peintre italienne ;
 Lucien Romani (1909-1990), ingénieur français ;
 Paolo Romani (1947 - ...), est un homme politique italien ;
 Pedro Luis de Borja Llançol de Romaní (1470-1511), cardinal espagnol ;
 Roger Romani (1934 - ...), est un homme politique français ;
 Valentina Romani (1996-), actrice italienne.

Toponyme 

 Les Castelli Romani forment une zone volcanique à  au sud de Rome ;
 L'abri Romaní est un site archéologique du Paléolithique moyen situé à Capellades (Catalogne, Espagne).

Histoire 
 Bataille de Romani, bataille pendant la Première Guerre mondiale en 1916 entre les forces de l'Empire britannique et celles de l'Empire ottoman dans la péninsule du Sinaï.

Autre 
 La Prosopographia Imperii Romani est un ouvrage collectif historique destiné à établir la prosopographie des hauts personnages de l'Empire romain.

Patronyme hispanique